Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 

213e régiment d'infanterie
213e régiment d'infanterie territoriale

Homonymie d'unités militaires